La formula molecolare C10H20O può indicare:
 Mentolo
 Decanale
 Citronellolo
 Rodinolo

Formule molecolari